Финал Кубка Турции по футболу 2006/2007 годов состоялся 9 мая 2007 года. «Бешикташ» переиграл «Кайсери Эрджиесспор» со счётом 1:0 и стал обладателем Кубка Турции.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на soccerway.com

2008
Турция
Матчи ФК «Кайсериспор»
Матчи ФК «Бешикташ»
События 9 мая
Май 2007 года
Спорт в Турции в 2007 году
Спортивные соревнования в Измире